wstyd − emocja

 Literatura
 Wstyd − powieść Salmana Rushdie

 Film
 Wstyd (Shame) − brytyjski film dramatyczny z 2011 roku, w reżyserii Steve'a McQueena
 Wstyd (La vergüenza) − hiszpański dramat obyczajowy z 2009 roku, w reżyserii Davida Planella
 Wstyd − polski dramat obyczajowy z 2006 roku, w reżyserii Piotra Matwiejczyka
 Wstyd (Hong yan) − chiński film dramatyczny z 2005 roku, w reżyserii Yu Li
 Wstyd (Schande) − niemiecki film dramatyczny z 1999 roku, w reżyserii Claudii Prietzel
 Wstyd (Shame) − amerykański film dramatyczny z 1992 roku, w reżyserii Dana Lernera
 Wstyd (Shame) − amerykański niemy film dramatyczny z 1921 roku, w reżyserii Emmetta J. Flynna

 Muzyka
 Wstyd − album zespołu Kult